«Микки и его слон» (англ. Mickey's Elephant) — американский короткометражный рисованный мультфильм Walt Disney Productions, выпущенный 10 октября 1936 года. В этом эпизоде в первый и единственный раз появляется персонаж Слон Бобо.

Сюжет 

Микки получает слонёнка по имени Бобо в качестве подарка. Но Плуто начинает подозревать, что его заменяют.

Это событие привело к появлению плечевого дьявола Плуто, убедив Плуто, что он будет заменён на Бобо. В попытке втянуть Бобо в неприятности, плечистый дьявол с помощью красного перца заставил хобот Бобо чесаться.

Несмотря на попытки Микки помочь Бобо, тот постоянно чихает, случайно разрушая и свой дом, и собачью будку Плуто. Дьявол начинает смеяться над несчастьем, заставляя Плуто с ужасом понять, что его обманули. Возмущённый тем, что его используют, Плуто сердито хлопает лапой по дьяволу, кипя в отчаяние за свои действия.

Персонажи 

 Слон Бобо
 Микки Маус
 Плуто
 Дьявол Плуто

Озвучивание 

 Пинто Колвиг — Плуто
 Уолт Дисней — Микки Маус

Создатели 

 Режиссеры: Дэвид Хэнд и Хэмильтон Ласки
 Продюсер: Уолт Дисней.
 Композитор: Элберт Хей Малотт.
 Аниматоры: Джонни Кэннон, Норман Фергусон, Ник Джордж, Дик Хьюмер, Leonard Sebring и Фрэнк Томас.

Релиз 

 США — 10 октября 1936
 Швеция — 1937
 Италия — 1940

Телевидение 

 «Mickey's Mouse Tracks» — Эпизод #18
 «Donald's Quack Attack» — Эпизод #77

Домашнее видео

VHS 

 «Mickey Knows Best»

DVD 

 «Walt Disney Treasures»
 "Mickey Mouse in Living Color"

Название 

 Оригинальное название — Mickey's Elephant
 Бразилия — O Elefante de Mickey
 Германия — Mickys Elefant
 Испания — El elefante de Mickey
 СССР (Русское название) — Микки и его слон
 Франция — L'éléphant de Mickey
 Швеция — Musse Pigg och elefanten/Musse Piggs elefant

Прочее

Участвует 

 The Disney Family Album: Frank Thomas (1985)
 The Life and Times of Pluto (2004)

Источники 
 Микки и его слон на IMBD

Мультфильмы 1936 года
Короткометражные мультфильмы с Микки Маусом
Рисованные мультфильмы США 1930-х годов
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем